La Déesse rouge, film américain de Sidney Olcott (1923)
 La Déesse rouge, film américain d'Alfred E. Green (1930)